Hexal steht für:

 Hexal (von Griechisch: Hexa = „Sechs“) im Zusammenhang mit dem Hexalsystem und als Synonym für Senär siehe Senär

 Hexal AG, ein deutscher Pharmakonzern

 Hexal ist die Bezeichnung für eine militärische Sprengstoffmischung auf der Basis von Hexogen.